hossz, hosszúság
 hossz, (franciául: hausse), tartósan emelkedő árfolyamok a tőzsdén, a bessz (franciául: baisse) ellentéte